Niemcy:
 Auwald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm

Zobacz też:
 Auwald bei Hingste
 Auwald bei Westheim